L'Améraucana est une race de poule domestique.

Description
C'est une volaille à deux fins (chair et ponte), pratique pour l'élevage familial, facile à engraisser et au plumage abondant.

Origine
Elle a été créée dans les années 1970 aux États-Unis par la volonté de quelques éleveurs qui admiraient certains caractères de l'Araucana et admise au standard américain en 1984, mais ne voulaient pas de ceux qui compliquent et limitent l'élevage de cette race (absence de queue réduisant le nombre des œufs fécondés, toupet d'oreille létal sur 25 % des œufs fécondés).
Homologuée en France en 1984

Standard
Crête : rouge en pois. Plutôt petite 
Oreillons : rouges, cachés par les favoris
Couleur des yeux : iris rouges . Assez grand 
Couleur de la peau : jaune
Couleur des Tarses : selon variété. Longueur moyenne et lisse
Variétés de plumage : Blanc, bleu, fauve, noir, saumon argenté, froment, froment bleu, froment blanc, noir à camail doré et poitrine liserée

Grande race :
Masse idéale: Coq :  ; Poule : 
Œufs à couver : , coquille bleu pastel 
Diamètre des bagues : Coq :  ; Poule : 

Naine :
Masse idéale: Coq :  ; Poule : 
Œufs à couver : min. , coquille bleu pastel
Diamètre des bagues : Coq :  ; Poule :

Articles connexes

Liste des races de poules | Coq et poules sauvages | Société centrale d'aviculture de France | Bantam club français

Sources
Le Standard officiel des volailles (Poules, oies, dindons, canards et pintades), édité par la Société centrale d'aviculture de France.

Race de poule originaire des États-Unis